Estefania Vergara, més coneguda pel nom artístic Fayna Vergara (4 de març de 1985, Sant Boi de Llobregat) és una actriu porno i stripper catalana. A més de ser actriu porno, ha presentat i actuat al programa eròtic No només sexe. Es va fer ressò en la premsa nacional el cas dels falsos càstings pornogràfics que havia tingut a Espanya.

Referències 

Artistes santboians
Actors del Baix Llobregat
Actors pornogràfics catalans del sud
Naixements del 1985